Luis García
 Luis García Berlanga (1921–2010) spanyol forgatókönyvíró, filmrendező, egyetemi tanár
 Luis García Jiménez (1934) venezuelai vívó, olimpikon
 Luis García Guido (1941) uruguayi kosárlabdázó, olimpikon
 Luis García Postigo (1969) mexikói labdarúgó, olimpikon
 Luis García Bechinie (1974) guatemalai gyalogló, olimpikon
 Luis García Sanz (1978) spanyol válogatott labdarúgó

Luís García
 Luís García (1923–?) portugál hármasugró, olimpikon

hasonló nevűek
 Luis Alberto García (?–?) chilei válogatott labdarúgó a 20. század első negyedében
 José Luis García (19??) guatemalai birkózó, olimpikon
 Luis Eduardo García (1966) spanyol kézilabdázó, olimpikon
 Luis Miguel García (1967) mexikói evezős, olimpikon
 Luis Alberto García (1980) venezuelai taekwondós, olimpikon
 Luis Alberto García (1995) Dominikai köztársasági súlyemelő, olimpikon